Schrammek ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Schrammek (* 1972), deutscher Musikwissenschaftler
 Winfried Schrammek (1929–2017), deutscher Organist und Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Schramek
 Schrameck